

Населені пункти та їхні частини

 Клепачка — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Клепачка — село в гміні Старча Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Клепачка — частина села Опатув у гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Клепачка — частина села Камениця-Польська в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки